La Superliga 1995-1996 è stata la 5ª edizione del massimo campionato russo di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio del .

Risultati

Stagione regolare

Torneo dei Sei

Playoff

Formazione vincitrice

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 1995
Pallacanestro nel 1996
1995-1996